Staňková oder Stankova ist der Familienname folgender Personen:

 Eliška Staňková (* 1984), tschechische Diskuswerferin
 Michaela Staňková (* 1988), slowakische Basketballspielerin
 Romana Staňková (* 1991), tschechische Volleyballspielerin
 Zvezdelina Stankova (* 1969), bulgarische Mathematikerin